O apelido e nome próprioReinhardt:
 Django Reinhardt - guitarrista de jazz
 Max Reinhardt - produtor e diretor de teatro austríaco
 Bastian Reinhardt - futebolista alemão
 Walther Reinhardt - ministro da guerra da Prússia

veja também 
 16705 Reinhardt - asteróide

Sobrenomes da língua alemã